Hart megye (Georgia)
 Hart megye (Kentucky)